Miejscowości w USA:
 Carterville – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Williamson
 Carterville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper
Gminy w USA:
 Carterville (ang. Carterville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Williamson